Blandy kan syfta på:

 Blandy, Seine-et-Marne – fransk kommun i departementet Seine-et-Marne
 Blandy, Essonne –  fransa kommun i departementet Essonne